Ехидо лос Бекос има више значења:

 Ехидо лос Бекос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо лос Бекос, Дурангито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику